Nervion renvoie à :

 Nervion, fleuve espagnol qui se jette dans la mer Cantabrique ;
 Nervión, district de la ville espagnole de Séville ;
 Nervión, quartier de la ville espagnole de Séville, ayant donné son nom au district de Nervión.